

Abbazie 
 Port-Royal des Champs – antico monastero cistercense francese, legato al giansenismo
 Abbazia di Port-Royal – antico monastero cistercense francese, sito a Parigi, legato al giansenismo, divenuto prigione durante la Rivoluzione francese (prison de Port-libre o de la Bourbe).

Geografia 
Canada
 Port Royal – comunità rurale della Nuova Scozia
 Giamaica
 Port Royal – principale centro di commercio marittimo della Giamaica nel XVII secolo
 Stati Uniti d'America
 Port Royal – città della Contea di Beaufort, Carolina del Sud
 Port Royal – borough della Contea di Juniata, Pennsylvania
 Port Royal – città della Contea di Caroline, Virginia

Giochi 
 Port Royal – gioco di carte

Musica 
 Port Royal – album dei Running Wild del 1988
 port-royal – gruppo musicale italiano